

Notes et références 
 .

Toulouse - Bayonne